New Chicago peut désigner :

 New Chicago, une ville du comté de Lake dans l'Indiana ;
 New Chicago, une ville fantôme du comté de Granite dans le Montana.

Homonymie de toponyme